Кебрада Онда има више значења:

 Кебрада Онда (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кебрада Онда (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кебрада Онда (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кебрада Онда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику